«Система» — третий и последний студийный альбом группы CENTR, записанный в классическом составе (Guf/Slim/Птаха). Альбом включает в себя 18 композиций. В альбоме приняли участие: А’Студио, «Каспийский груз» и Митя Северный. Это первый альбом группы в старом составе, спустя 8 лет с выхода альбома «Эфир в норме».

Общая информация 
 Презентации прошли 1 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге в клубе «А2» и 2 апреля в «Stadium» в Москве.
 Интро содержит нарезки передач, интервью, и архивные записи.
 Песня «Красный» описывает события в Красноярске с 21 по 25 сентября 2015 года.
 Название «Система» объясняется в Интро альбома.

Список композиций 

Семплы:
 «Не на рингтоны» — «五木ひろし – Hisame»
 «Нюни 2» — «Johnny Farmer – Death Letter»
 «Бизнес» — «Bang Gang – Sleep»
 «Далеко» — «Skream – Shot Yourself In The Foot Again»
 «По плану» — «Би-2 и Сплин – Феллини»
 «Модный скит» — «Би-2 и Сплин – Феллини»

Участники записи 
Сведения взяты из буклета альбома.

 Сведение: ЦАО Records, 01 — Kipan Prod., 09 — Артем Михаенкин (Студия NOVA MUSIC)
 Мастеринг: Tengiz
 Фото: Multikov, Павел Бойченко
 Дизайн Обложки: Астматик Да
 Scratch: (18) DJ Cave

 Guf — автор слов, вокал
 Slim — автор слов, вокал, инструментал
 Птаха — автор слов, вокал
 Брутто — автор слов, вокал
 ВесЪ — автор слов, вокал
 A'Studio — авторы слов, вокал, инструментал
 Митя Северный — автор слов

Ссылки 
 Редакция The Flow об альбоме группы Centr «Система»
 Рецензия от Rap.ru

Альбомы лейбла «ЦАО Records»
Альбомы Centr
Хип-хоп-альбомы России